Уяр — город (с 1944 года) (изначально носил название станция Клюквенная) в России, административный центр Уярского района Красноярского края.

Образует муниципальное образование со статусом городского поселения город Уяр как единственный населённый пункт в его составе. В рамках административно-территориального устройства соответствует административно-территориальной единице город Уяр.

Этимология 
Название происходит от реки Уяр, вблизи которой и было расположено поселение, гидроним Уяр, в свою очередь, происходит от искажённого др. тюркского ой яма.

География 
Город расположен в предгорьях Восточного Саяна, на реке Уярка (бассейн Енисея), на Московском автомобильном тракте, в 132 км к востоку от Красноярска, железнодорожный узел на Транссибирской магистрали.

Узловое транспортно-географическое положение — главный фактор развития города.

Территория — 58 км².

История 
Первое поселение на месте современного города было основано в 1760 году (по другим данным — в 1734 году).

В 1760 построены почтовая станция и ямская изба. Поселение разрасталось за счёт переселенцев из Латвии, Украины, Поволжья, Орловской губернии. В списке 1859 года значится деревня Уярская при реке Уяр.

В конце XIX в. в связи со строительством Транссиба образована железнодорожная станция Уярская, в 1897 переименованная в станцию Ольгино, затем в станцию Клюквенная (по имени инженера-путейца). В 1973 году возвращено первоначальное название Уяр..

В 1874 году в Уяре проживало 1060 человек.

Постепенно станция и село Уяр слились в один населённый пункт. В годы Граждан­ской войны в районе села действовал Клюквенский фронт, который вёл ожесточённые бои с белочехами.

1 июля 1934 года Президиум ВЦИК постановил преобразовать селение Уяр (с селением Клюквенное при железнодорожной станции того же имени Томской ж. д.) в рабочий посёлок «Уяр».

В 1944 году по указу властей РСФСР рабочий посёлок получил статус города районного подчинения.

В послевоенные годы в городе построили завод железобетонных конструкций, асфальтобетонный завод, кинотеатры, многоквартирные жилые дома и другие социально-административные объекты.

В мае 2022 года в городе произошёл пожар, уничтоживший 201 дом.

Население

Местное самоуправление 
 Уярский городской совет V созыва

Дата избрания: 14.03.2010. Срок полномочий: 5 лет. Количество депутатов: 15

 Глава муниципального образования
 Прищепко Валерий Николаевич. Дата избрания: 04.05.2018. Срок полномочий: 5 лет

Образование 
В Уяре находятся несколько средних профессиональных учебных заведений (профессионально-техническое училище, сельскохозяйственный техникум);

4 средних общеобразовательных школы (Школа № 2, Школа № 3, Школа № 4, Школа № 40,) + Уярская школа-интернат;

6 дошкольных образовательных учреждений (Детский сад «Улыбка», Детский сад «Колобок», Детский сад «Солнышко», Детский сад № 189 РЖД, Детский сад «Малышок», Детский сад «Теремок»);

Центр дополнительного образования «Пионер».

Культура

Благоустройство 
В рамках федерального проекта «Формирования комфортной городской среды» северную и южную части центрального парка в городе Уяр благоустроили в период с 2018 по 2019 года. Так, в 2018 году в парке установили волейбольно-баскетбольную и танцевальную площадки, новые скамейки и урны, также в парке появилась велодорожка. Уже в 2019 году общественное пространство дополнили зоны для активного отдыха для детей и молодежи, включая воркаут-площадку, качели и беседки. Появились и новые пешеходные дорожки, а также прогулочные тропы..

Проект благоустройства центрального парка в Уяре вошел в реестр лучших практик создания комфортной городской среды Минстроя России в 2019 году.

Культурные учреждения 
В городе осуществляют свою деятельность сеть культурно-досуговых учреждений, среди них: Межпоселенческая клубная система, Уярский городской дом культуры, 3D кинозал «Притяжение» и др.

С 1959 года в городе действует Уярский народный театр;

В Уяре работает краеведческий музей городской библиотеки;

Библиотеки (Центральная городская, РЖД).

Достопримечательности 
Кирпичная водонапорная башня (1912 года постройки) полностью отстроенная вручную местными жителями. Она ещё раз показывает единость духа немалого количества людей, так или иначе принявших участие в «написании» истории Уяра, и, поэтому, производит сильное впечатление на смотрящего;

Мемориал в честь памяти воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны;

Мемориальный комплекс «Танк Победы»;

Закладной камень маршалу Кулешову;

Спасо-Преображенский собор (1874 г.).

Здравоохранение 
В городе действует Уярская центральная районная больница, поликлиники, ветеринарные клиники, аптеки и пр.

Спорт 
Спортивный комплекс «Олимп»;

Спортивная школа «Юность»;

Стадион «Локомотив».

Экономика 
В 1926 году на базе Клюквенского завода огнеупорных материалов (открытого в том же году на базе открытых залежей тугоплавких глин) и Уярского завода ЖБК было открыто предприятие «Уяржелезобетон». АО «Уяржелезобетон» занимается производством конструкций и изделий из бетона и сборного железобетона для использования в строительстве.

С 1948 года в Уяре действует цех щипки слюды, перестроившийся в Уярскую слюдяную фабрику. В конце 90х фабрика прекратила свое существование.

В городе действует ряд предприятий: кирпичный завод (открытый в 1922 году), асфальтобетонный завод (действующий с 1975 года), керамический завод, Уярское ПМК, лесхоз.

Ещё одной развитой областью в современном Уяре является пищевая промышленность, состоящая из ряда предприятий и производств: АО "молочный завод «Уярочка», аграрно-производственный комплекс «Уярский» (мясокомбинат), хлебозавод.

В 2006 году в Уяре введена в эксплуатацию нефтепе­рекачивающая станция (законсервированная в 1982 году).

Проектируется нефтеперерабатывающий завод мощностью до 150 тысяч тонн бензина.

В окрестностях города располагаются крупные залежи минеральных строительных материалов (каолины, огнеупорные глины, граниты).

В Уярском районе выращивают зерновые и кормовые культуры. Разводят крупный рогатый скот, свиней.

Транспорт 
Железнодорожная станция на Транссибирской магистрали.

К городу подходит 56-километровая железнодорожная ветка станция Саянская—станция Уяр, соединяющая Южно-Сибирскую и Транссибирскую железнодорожные магистрали. Ветка завершает железнодорожное «кольцо» Уяр— Красноярск—Ачинск—Абакан—Саянская—Уяр, объеди­няющее в единое целое наиболее развитую часть края. Уяр лежит на Московском тракте, через него проходит Транссибирский нефтепровод.

С автостанции города регулярно отправляются автобусы в города Красноярск, Канск, Иланский, Тайшет; сёла Запасной Имбеж, Партизанское, Вершино-Рыбное.

Внутригородской транспорт представлен автобусами и маршрутными такси:

Автобусы

№ 2 (Железнодорожный вокзал — ЦРБ — Школа № 4 — АТП)

№ 4 (Железнодорожный вокзал — ЦРБ — Нефтепровод)

Маршрутные такси

№ 1 (Депо — Калинина)

№ 5 (МУП «ГКХ» — Искра)

Примечания

Литература

Ссылки 
 Земля Уярская народный портал
 Уяр в энциклопедии «Мой город»
 Официальный сайт Администрации Уярского района
 Официальный сайт Администрации города Уяр

Города Красноярского края
Районные центры Красноярского края
Населённые пункты Уярского района
Муниципальные образования Уярского района
Городские поселения Красноярского края